Ібрагім II Богра-хан (? — 1156) — 9-й каган Східно-Караханідського ханства у 1128—1156 роках.
 Абу Ісхак Ібрагім II (1336—1369) — 16-й султан і 15-й халіф Держави Хафсідів у 1350—1369 роках.
 Шейх-Ібрагім II (? — 1524) — 40-й ширваншах в 1502—1524 роках.